Vladař může být:
 
 panovník
 Vladař (titul) – český titul pána aristokratické rodiny
 Vladař domu rožmberského

literatura
 Vladař – kniha  Niccolò Machiavelliho
 Vladař (C. J. Sansom)

geografie
 Vladař (Tepelská vrchovina) – vrch u Žlutic (693 m n. m.)
 Vladař (hradiště)
 Mikroregion Vladař – zájmové sdružení právnických osob v Karlovarském kraji

Externí odkazy